Пападопулу () — греческая фамилия, женский вариант фамилии Пападопулос.

Известные носители 

 Пападопулу, Вера (род. 1986) — греческая шахматистка.
 Маринелла (Пападопулу, Кириаки; род. 1938) — греческая певица.

См. также 
  
  
  

